

Sciences et techniques 
 Le Dodo, ou Dronte de Maurice, est un oiseau coureur incapable de voler, dont l'espèce est aujourd'hui éteinte.
 On appelle parfois Dodo l'Ibis de la Réunion, un autre oiseau également disparu.

Culture et société 
 « Faire dodo » est synonyme de dormir.

Entreprises et produits 
 Dodo est le nom populaire d'une bière brassée à La Réunion.

Jeux vidéo 
 DodoGo! est un jeu vidéo Nintendo DSiware avec le Dodo pour mascotte.

Littérature 
 Dodo est un personnage de fiction du livre pour enfants Les Aventures d'Alice au pays des merveilles (1865), de Lewis Carroll.

Musique 
 The Dodos est un groupe folk originaire de San Francisco.

Sports 
 « Les Dodos » est le surnom donné aux joueurs de l'équipe de Maurice de football.

Cinéma et télévision 
 Dodo, le retour est une série télévisée d'animation franco-suisse ayant pour thème l'écologie ;
 Dodo, un film greco-franco-belge de 2022.

Anthroponyme 
Le surnom Dodo peut désigner :
 Dominique Michel, une comédienne et chanteuse québécoise (1932-) ;
 Dominique Alderweireld, dit Dodo la Saumure, gérant de plusieurs lupanars en Belgique (1949-) ;
 Dominique Nicolli, une scénariste de bande dessinée (1955).

Le surnom Dodô peut désigner :
 Adolfo Antônio Nascimento (1920-1978), l'un des inventeurs du trio elétrico du carnaval bahianais ;
 Ricardo Lucas (1974-), un joueur de football brésilien ;
 José Rodolfo Pires Ribeiro (1992-), un joueur de football brésilien ;
 Domilson Cordeiro dos Santos (1998-), un joueur de football brésilien.

Homonymie de titre
Homonymie de pseudonyme
Surnom